Anjar (Gujarat), una ciutat a Gujarat, India
 Anjar (Líban), un lloc al Líban